Zuse-Z4, računalo
 Plan Z-4